Arkana (eingedeutschte Mehrzahl des lateinischen Wortes  = ‚Geheimnis‘) bezeichnet:

 die verschiedenen Karten beim Tarot
 eine Marke des Goldmann Verlags
 Keny Arkana (* 1982), französische Rapperin
 Renault Arkana, ein Pkw-Modell von Renault

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arkana (Arkansas), im Baxter County
 Arkana (Louisiana), im Bossier Parish

Sonstiges:
 Arkana (Möbelhersteller) im britischen Bath
 Arkana Oil and Gas Field, Ölfeld im Bossier Parish, Louisiana

Siehe auch:
 Arcana (Begriffsklärung)
 Arcanum (Begriffsklärung)
 Arkan (Begriffsklärung)